Lincendi de 60 dC durant la Revolta de Budicca.
 Lincendi del 122 dC pocs anys després de la visita de l'Emperador Adrià.
 Diversos incendis durant el domini Saxó, el més important dels quals es produí el 675 i que va destruir la catedral.
 Lincendi de 1087 durant el regnat de Guillem II d'Anglaterra que va destruir la Catedral de Sant Pau
 El Gran Incendi de 1135
 El Gran Incendi de 1212
 El Gran incendi de Londres de 1666 que va destruir gran part de la City i novament la Catedral de Sant Pau
 L'anomenat Segon Gran Incendi de Londres el 29-30 de desembre de 1940, durant el Blitz.